Die Liste der Schiedsrichtereinsätze bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 führt alle Schiedsrichter, die bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Südkorea und Japan vom 31. Mai bis zum 30. Juli 2002 eingesetzt wurden.

Schiedsrichter

Schiedsrichterassistenten

Einzelnachweise 

Schiedsrichter